Cornimont (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Bièvre
 Cornimont (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk